Мину́скул, мину́скульное письмо (от  — маленький) — алфавитное письмо, состоящее из строчных букв, то есть из букв, начертание которых мысленно укладывается в четыре горизонтальные линии (две внутренние линии ограничивают «тело» буквы, две внешние — её оси и «хвосты»).

Минускульное письмо возникло во II в. в латинском рукописном письме, с III в. получило широкое распространение, вытеснив маюскульное письмо.

Греческий минускул
Греческое минускульное письмо пришло на замену унциальному письму в IX—X веках, использовалось до образования современной формы греческих букв. Данным письмом записан целый класс греческих рукописей «Минускулы Нового Завета» и значительная часть Лекционариев.

См. также 
 Минускульные цифры
 Каролингский минускул
 Островной пошиб
 Унциал
 Маюскул
 Строчные буквы
 Новоготическое письмо

Примечания 

Минускулы